Gomphus é um gênero homônimo, podendo se referir a:
Gomphus Leach, 1815 - género de libelinhas da família Gomphidae.
Gomphus Pers. - género de fungos da família Gomphaceae.

Desambiguações de gêneros biológicos